

Patronímicos 

 Carvajal (apellido), apellido español.
 Carvajal (poeta), poeta de la corte de Alfonso V de Aragón, S.XV
 Hermanos Carvajal (Juan Alfonso de Carvajal ; Pedro Alfonso de Carvajal), caballeros y comendadores de la Orden de Calatrava, así como servidores del rey Fernando IV de Castilla.

Topónimos 

 Carvajal (Bogotá), barrio de la ciudad colombiana de Bogotá.
 Carvajal (Benalmádena), localidad del municipio de Benalmádena, provincia de Málaga, España.
 Carvajal (Navia), lugar de la parroquia de Polavieja, en el concejo de Navia, Asturias, España.
 Base Carvajal, base antártica chilena.
 Los Carvajales, localidad del municipio de Humilladero, provincia de Málaga, España.
 Municipio Francisco del Carmen Carvajal, uno de los municipios del Estado Anzoátegui, Venezuela.
 Municipio San Rafael de Carvajal, uno de los municipios del Estado Trujillo, Venezuela.
 Palacio de Carvajal, edificio de la ciudad monumental de Cáceres, España.

Véase también

Carballal
Carvallal
Carvalhal
Carbajal
Carbayal